Комков — русская фамилия; имеет женскую форму Комкова.

Известные носители 
 
 Комков, Аркадий Иванович (1903—1976) — директор Калининского комбината искусственного волокна, Герой Социалистического Труда.
 
 Комков, Геннадий Данилович (род. 1925) — историк.